Arachnopusiidae är en familj av mossdjur. Arachnopusiidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Arachnopusiidae finns 41 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Arachnopusiidae